Cet article traite du Championnat d'Europe de football des moins de 19 ans de 2003. Il s'agît de la cinquante-deuxième édition de la compétition.

Phase Finale

Groupe A 

 journée

 journée

 journée

Groupe B 

 journée

 journée

 journée

Demi-finales

Finale

Annexes

Source

Lien externe 
 Site officiel

Championnat d'Europe de football des moins de 19 ans
Football en 2003